L'edizione 1962-63 della Oberliga, ultima prima dell'introduzione del girone unico (Bundesliga), vide la vittoria finale del .

Turno di qualificazione

Girone 1

Girone 2 

* non selezionata per la Bundesliga

Finale scudetto

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Campionato tedesco di calcio